Ла Гитариља има више значења:

 Ла Гитариља (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гитариља (Атемахак де Бризуела), насеље у савезној држави Халиско у Мексику